Der letzte Tag steht für:

 Der letzte Tag (Andersen), Märchen von Hans Christian Andersen 
 Der letzte Tag (Film), deutscher Stummfilm von Max Mack (1913)
 Der letzte Tag (Glas), Hörspiel von Simon Glas (1955)
 Der letzte Tag (Günter Eich), Hörspiel von Günter Eich (1956)
 Der letzte Tag (2004), französischer Film von Rodolphe Marconi 
 Der letzte Tag (2007), deutscher Film von Hilde Bechert